Orgeville peut faire référence à : 
 Céline d'Orgeville, ingénieure et astronome franco-australienne.
 Caillouet-Orgeville, une commune française du département de l'Eure.
 Orgeville-en-Vexin, une ancienne commune de l'Eure.